German Open 1996 steht für:

 German Open 1996 (Badminton)
 German Open 1996 (Snooker)
 German Open 1996 (Tennis)
 German Open 1996 (Euro-Tour Event 25) im Poolbillard, siehe Poolbillard 1996
 Volvo German Open 1996 im Golf, siehe German Open (Golf)